Зинаида Борисова:
 Борисова, Зинаида Дмитриевна (1911—2001) — советская легкоатлетка.
 Борисова, Зинаида Петровна (род. 1982) — российская самбистка и дзюдоистка.